Sæson har flere betydninger:
 Sæson (sport)
 Sæson (tv-serie)
 Årstid